USS Young je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Young (DD-312) 
 USS Young (DD-580)

Young